Дорохино — название нескольких населённых пунктов:
 Дорохино — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Дорохино — деревня в Калязинском районе Тверской области.